

Sigle 
 Actual time of departure – orario effettivo di partenza, in aviazione
 All-Terrain Digital – pattern mimetico in dotazione all'esercito e ad altri corpi militari americani
 Always Think Different – band musicale alternative rock italiana

Codici 
 ATD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atoifi (Isole Salomone)
 atd – codice ISO 639-3 della lingua ata manobo

Altro 
 atd – demone di at